Продуктивность:
 Продуктивность — в лингвистике.
 Продуктивность — в нефтяной добыче.
 Продуктивность — в экологической системе.
Продуктивность — в экономике.

См. также 
 Производительность